Black Liberation Army, organització terrorista històrica dels Estats Units
 Bloqueig d'alliberament automàtic (del seu nom en castellà Bloqueo de Liberación Automática), sistema de bloqueig de control ferroviari
 Amígdala basolateral (del seu nom en anglès Basolateral Amygdala), part del cervell implicada en l'enregistrament de la memòria
 BLA també és el codi de la UCI de Blanco Pro Cycling Team, equip ciclista dels Països Baixos